Az M7 jelentheti a következőket:

 M7-es autópálya (Magyarország)
 M7, azaz a Messier 7 nyílthalmaz (csillagcsoport)
 M7 löveg 105 mm-es harckocsi löveg
 M7 együttes